Duets (álbum de Barbra Streisand) - de 2002
Duets (álbum de Elton John) - de 1993

Desambiguação